Пупиен (Pupienus) е име на:

 Марк Пупиен Максим (* 140), римски сенатор, баща на император Пупиен
 Марк Клодий Пупиен Максим, римски император заедно с Балбин (238 г.)
 Марк Пупиен Африкан, син на император Пупиен
 Тит Клодий Пупиен Пулхер Максим, суфектконсул 224 или 226 г.; по-малък син на император Пупиен
 Пупиена Секстия Павлина Цетегила (* 225 г.), дъщеря на Марк Пупиен Африкан; съпруга на Марк Меций Проб (* 220 г.) (син на Марк Помпоний Меций Проб); тъща на Гордиан III